The Proposition – film del 1996 diretto da Strathford Hamilton 
 La proposta (The Proposition) – film del 1998 diretto da Leslie Linka Glatter
 La proposta (The Proposition) – film del 2005 diretto da John Hillcoat